Moulin de la Galette (molen), een molen in Montmartre, Parijs
 Bal du moulin de la Galette, een schilderij van Pierre-Auguste Renoir
 Madeleine - In de Moulin de la Galette, een schilderij van Ramon Casas
 Moulin de la Galette (cabaret), een nachtclub in Parijs
 Moulin de la Galette (Israëls), een schilderij van Isaac Israëls